O Campeonato Paraibano de Futebol de 1953 foi a 43ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 5 times, o Botafogo Futebol Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão, conquistando o seu nono título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1953 contou com 5 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1953
Futebol de 1953 no Brasil